

Codici 
 tur – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua turca
 TUR – codice ISO 3166-1 alpha-3 della Turchia

Ebraismo
 Tur  – abbreviazione di Arba'ah Turim, un Codice di Legge ebraica

Economia
 Tasso Ufficiale di Riferimento: vedi Tasso Ufficiale di Sconto (TUS)

Geografia 
 Tur  – villaggio dell'Oblast' di Volinia, appartenente al Distretto di Ratne (Ucraina)
 Tuř  – comune della Repubblica Ceca nel distretto di Jičín
 Tur  – fiume della Romania

Mineralogia 
 Tur – abbreviazione del gruppo della tormalina

Altro 
 TUR – Testo Unico imposta di registro

Note